Buk kan syfta på

 Buk – den nedre delen av bålen, se buken
 Buk (segling) – den krökta delen på ett segel som skapar omriktningen av vinden som ger segelbåtens fart
 Buk (fysik) - en punkt till maximal amplitud
 9K37 Buk – ett ryskt luftvärnssystem
 Muskelbuk – en del av en muskel
 BUK  – en tidigare beteckning för valutan i Burma, se kyat

Geografi

Bulgarien 

 Buk (distrikt i Bulgarien), Kardzjali, Obsjtina Krumovgrad,

Tjeckien 

 Buk (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Buk (ort i Tjeckien, Södra Böhmen),

Ungern 

 Bük (ort), Vas,